СЕХА лига 2017/18. је 7. сезона регионалне рукометне лиге. Због спонзорског уговора са Гаспромом се званично назива Гаспром Јужни ток лига.

Учесници у сезони 2017/18.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Завршни турнир четворице (Фајнал-фор) 
Завршни турнир четворице у сезони 2017/18. биће одржан од 13. до 15. априла 2018. године у Спортском центру Јане Сандански у Скопљу.

Полуфинале

За треће место

Финале

Спољашње везе 
 Званични сајт лиге

С
Рукомет у 2017.
Рукомет у 2018.